Namyang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namyang-dong, Sacheon, stadsdel i Sacheon, Södra Gyeongsang, 
 Namyang-dong, Samcheok, stadsdel i Samcheok, Gangwon, 
 Namyang-eup, köping i Hwaseong, Gyeonggi, tidigare benämnd Namyang-dong,